Пуентесиља има више значења:

 Пуентесиља (Уатуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пуентесиља (Зентла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику